Rosário (catolicismo) — prática de devoção mariana

Argentina 
Rosário (Argentina) — cidade da província de Santa Fé
Grande Rosário — aglomerado urbano formado em torno da cidade de Rosario
Rosário (departamento) — na província de Santa Fé
Rosario de la Frontera (departamento) — na província de Salta

Municípios
Rosario de Lerma — na província de Salta
Rosario de la Frontera — na província de Salta
Rosario del Tala — na província de Entre Rios

Municípios do Brasil 
Rosário (Maranhão)
Rosário do Ivaí — no estado do Paraná
Rosário do Sul — no estado do Rio Grande do Sul

Municípios de El Salvador 
Rosario de Mora — no departamento de San Salvador
El Rosario (Cuscatlán)
El Rosario (Morazán)
El Rosario (La Paz)

Municípios da Espanha 
El Rosario (Espanha) — na província de Santa Cruz de Tenerife
Villanueva del Rosario — na província de Málaga

Municípios do México 
Rosario (Chihuahua)
Rosario (Sinaloa)
Rosario (Sonora)

Peru 
Rosario (distrito)

Portugal 
Rosário (Alandroal) — aldeia
Rosário (Almodôvar) — freguesia
Rosário (Criação Velha) — localidade da ilha do Pico, Açores
Rosário (Moita) — localidade

São Tomé e Príncipe 
Rosário (São Tomé) — aldeia da ilha de São Tomé

Uruguai 
Rosario (Uruguai) — cidade do departamento de Colonia

Venezuela 
Rosario de Perijá — município
Nuestra Señora del Rosario de Baruta — cidade do estado de Miranda

Outros usos 
Senecio rowleyanus — planta
Club Atlético Rosário Central — clube argentino de futebol
Rosario (2013) — telenovela venezuelana

Desambiguações de topônimos